Бартоломе Ґрелла (*1879 — †?) — католицький священик, пресвітер.
 Вінс Ґрелла (; 1979) — австралійський футболіст, півзахисник.